Metoposaurus — рід викопних земноводних вимерлого ряду темноспондилів (Temnospondyli). Існував в Європі та Північній Америці у пізньому тріасу (227—216 млн років тому).

Опис 
Metoposaurus сягав до 3 метрів завдовжки і важив близько 450 кг. Ноги короткі і слабкі. Зуби гострі, голова велика і плоска. Харчувався різними рибою і дрібними амфібіями. Відомі масові захоронення метопозавров. Можливо, це були особи, загиблі одночасно під час висихання водойм.

Поширення 
Викопні рештки амфібії знайдено в Канаді, США, Франції, Німеччині, Португалії, Італії, Польщі та Індії.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Schoch (2011):

Примітки 

Трематозаври
Земноводні тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1890